

Anthroponyme

Patronyme 

 Marie-Paule Cani, une informaticienne française ;
 Patrice D. Cani, un chercheur belge.

Surnom 
 Cani, de son vrai nom Rubén Gracia Calmache, est un footballeur espagnol.

Toponyme 
 La Grande et la Petite Cani sont deux petites îles calcaires au large du cap Zebib, au nord de la Tunisie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme